Pnětluky je název více míst:

 Pnětluky – obec v okrese Louny
 Pnětluky (Podsedice) – část obce Podsedice v okrese Litoměřice
 Netluky, původním názvem Pnětluky – bývalá vesnice, dnes hospodářský dvůr s osadou v části Uhříněves města Prahy